Limit (von lateinisch limes „Grenzweg, Grenze, Grenzwall“ über französisch limite, englisch limit) steht für:

 Limit, Begriff beim Pokerspiel, siehe Liste von Pokerbegriffen #L
 Limit, Zusatz bei einer Wertpapierorder in Form einer Kursober- oder Kursuntergrenze, siehe Orderzusatz
 Limit, Obergrenze für die Kreditinanspruchnahme, siehe Kreditlinie
 Limit (Jugendzeitschrift), Jugendzeitschrift in Deutschland und Österreich
 Limit (Roman), Roman von Frank Schätzing (2009)
 Limit, Achterbahn im Heide Park Resort in Soltau, siehe Heide Park Resort #Achterbahnen
 Tempolimit, zulässige Höchstgeschwindigkeit im Verkehr
 Limit Rock, Klippenfelsen im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis

Siehe auch:
 No Limit
 No Limits